Runcu Mare se poate referi la:
Runcu Mare, Hunedoara
Runcu Mare, Olt